Герб Ивановской области — официальный символ Ивановской области, принятый Законодательным Собранием Ивановской области 31 декабря 1997 года.

Описание 
Согласно закону Ивановской области о гербе Ивановской области, он представляет собой «изображение щита, рассечённого червленью и лазурью, в оконечности три узких волнистых серебряных пояса. На правом червлёном поле — золотой челнок с серебряной сердцевиной, на левом лазуревом — серебряный факел. Щит увенчан железной короной. Щитодержатели: справа — золотой лев, слева — золотой орёл. Постаментом является венок из зелёных стеблей и листьев с лазуревыми цветками льна и коробочками хлопчатника, перевитыми червлёно-лазурной лентой с серебряной полоской».

Символизм 
Гербовые фигуры — факел, челнок и волнистые пояса взяты с советского герба Иванова, при этом их толкование было изменено.

Факел символизирует знания, просвещение, стремление к прогрессу; челнок — текстильное производство. Красный и синий цвета щита взяты с исторических гербов Владимирской и Костромской губерний, в состав которых входили земли нынешней Ивановской области (см. Владимирская губерния, Костромская губерния). Три узких волнистых пояса — река Волга. Корона повторяет геральдическую владимирскую корону и напоминает о том, что ивановские земли входили в Великое княжество Владимирское.

См. также 
 Флаг Ивановской области
 Гербы районов Ивановской области

Примечания

Ссылки 
 «Закон Ивановской области о гербе Ивановской области» 
 Символика на официальном сайте правительства Ивановской области 
 Гербы городов Ивановской области

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Гербы Ивановской области
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с львами-щитодержателями
Гербы с орлами-щитодержателями
Гербы с изображением факела‎